Vranovača je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 147 stanovnika te 55 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

 

Naselja u sastavu Općine Plitvička Jezera